

Personnalités 
Trelawny est un nom porté par diverses personnalités :
 Edward John Trelawny (1792-1881), biographe, romancier et aventurier anglais ;
 Harry Trelawny (5e baronnet) (1687-1762), officier et homme politique anglais, membre de la Chambre des communes ;
 John Trelawny (4e baronnet) (1692-1756), homme politique anglais, membre de la Chambre des communes ;
 Jonathan Trelawny (3e baronnet) (1650-1721), évêque anglais ;
 Leonard Trelawny Hobhouse (1864-1929), sociologue libéral britannique ;
 William Trelawny (6e baronnet) (mort en 1772), homme politique britannique, administrateur colonial.

Lieux 

 Paroisse de Trelawny, paroisse de la Jamaïque, dans le comté de Cornwall.